В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Лорі Макніл і Ніколь Брандтке виграли титул, у фіналі перемігши пару Катріна Адамс і Манон Боллеграф 3–6, 6–4, 7–6(6).

Сіяні пари 

 Лорі Макніл /  Ніколь Брандтке (чемпіонки)
 Сенді Коллінз /  Елна Рейнах (чвертьфінал)

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (півфінал)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

U.S. National Indoor Tennis Championships